Qaarusussuaq bezeichnet:
 Qaarusussuaq (Berg), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qaarusussuaq (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland